Skatudden kan syfta på:

Finland 
 Skatudden, Helsingfors stad – stadsdel i Helsingfors stad
 Skatudden, Ingå – bosättningsområde i Ingå kommun, Nyland

Sverige 
 Skatudden (Alnö, Sundsvall), Västernorrlands län, 62.35891°N 17.45121°Ö
 Skatudden (Gnarp), Gävleborgs län, 62.00163°N 17.46065°Ö
 Skatudden (Norrboda, Gräsö), Uppsala län, 60.46372°N 18.39263°Ö
 Skatudden (Grisslehamn), Stockholms län, 60.10944°N 18.83769°Ö

Betydelse 
Ordet "skata" eller "skate" 

kan betyda spets, trädtopp eller udde, 
av vilket följer att "Skatudden" betyder en mindre udde som skjuter ut från en större udde.

Se även 
 Skataudden

Referenser